Stuart Island bezeichnet folgende Inseln

in Kanada:
 Stuart Island (British Columbia), eine der Discovery Islands
 Stuart Island (Saskatchewan), im Daly Lake
 Stuart Island (Ontario), im Wood Lake in der Muskoka District Municipality 

in den Vereinigten Staaten:
 Stuart Island (Alaska), im Norton-Sund vor Alaska
 Stuart Island (Washington), eine der San Juan Islands
 Stuart Island (Arkansas), eine ehemalige Insel an einem Altarm des Mississippi River

Siehe auch:
 Stewart Island